Waga musza mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 57 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 15 do 26 października w hali Arena México. Zwyciężył reprezentant Meksyku Antonio Roldán. Zdobywca brązowego medalu Philip Waruinge z Kenii otrzymał Puchar Vala Barkera dla najlepszego technicznie i stylowo pięściarza igrzysk. Wystąpiło 32 bokserów z 32 państw.

Drabinka turniejowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968